Tritoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Müller 1764. Tritoma ingår i familjen trädsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trädsvampbaggar
Tritoma